Apothekerin bezeichnet
 eine weibliche Person, die in einer Apotheke arbeitet, siehe Apotheker
 einen deutschen Spielfilm von 1997, siehe Die Apothekerin
 einen Roman, siehe Die Apothekerin (Roman)

Siehe auch